El apellido italiano Manzoni puede referirse a:
 Alessandro Manzoni (1785-1873), poeta y narrador.
 Piero Manzoni (1933-1963), artista conceptual.
 Mario Manzoni (1969), ciclista.